Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Clayton () :
 le comté de Clayton, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Clayton, situé dans l'État de l'Iowa.

De plus, l'actuel comté de Clay, dans l'État de l'Arkansas, portait autrefois le nom de «  ».